Carreira peut désigner :

Toponymes

Carreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 Carreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria ;
 Carreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
 Carreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga.

Pseudonyme 
 Tony Carreira (né en 1963), un chanteur portugais et francophone.
 Mickael Carreira (né en 1986), un chanteur portugais, et fils du précédent.
 David Carreira (né en 1991), un chanteur franco-portugais, et frère du précédent.
Patronyme portugais
Homonymie de toponyme
Homonymie de pseudonyme